Salgado (comida)
Salgado (Sergipe) — município de Sergipe
Salgado (Caruaru) — bairro de Caruaru, Pernambuco

Desambiguação